El Salitral kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Salitral (ort), San José,

Mexiko 

 El Salitral, Veracruz, Ignacio de la Llave, 
 El Salitral, Baja California, Ensenada, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar